Warnsdorf steht für: 

 Warnsdorf (Adelsgeschlecht), böhmisch-sächsisches Adelsgeschlecht
 Hans von Warnsdorf (auch: Hans Wölfel von Warnsdorf; Johann von Warnsdorf; Hanusch von Warnsdorf; tschechisch: Jan z Varnsdorfu; Hanuš z Varnsdorfu; † nach 1489), Landeshauptmann der Grafschaft Glatz und Vertrauter des böhmischen Königs Georg von Podiebrad

Orte:

 Varnsdorf (deutsch Warnsdorf), Stadt im nordböhmischen Niederland, Tschechien
 Veřovice (deutsch Wernsdorf, auch Warnsdorf), Gemeinde in Tschechien
 Warnsdorf (Halenbeck-Rohlsdorf), Gemeindeteil von Halenbeck-Rohlsdorf, Brandenburg
 Warnsdorf (Wüstung), Wüstung im Tharandter Wald in Sachsen
 Warnsdorf (Ratekau), Dorf am Hemmelsdorfer See nahe Travemünde, heute Ortsteil von Ratekau, Schleswig-Holstein
 Warnsdorf, zwischen 1937 und 1945 offizieller Name für das Dorf Wendisch Ossig (Osiek Łużycki) bei Görlitz/Zgorzelec

Siehe auch:
 Varnsdorf
 Warnstorf
 Warmsdorf